Поздеевский — фамилия; имеет женскую форму Поздеевская. Может также выступать в роли топонима.
 Поздеевский, Александр Викторович (1868—1940) — священник Русской православной церкви, священномученик.
 Поздеевский сельсовет — сельское поселение в Ромненском районе Амурской области.